Сибила Лизињан (1198 - 1230) је била супруга јерменског краља Лав I. Била је кћерка Амалрика II и Изабеле Јерусалимске.

Породично стабло 

Рођени 1198.
Умрли 1230.
Династија Лизињан